Marçay puede referirse a: 
 Marçay, comuna francesa situada en Indre y Loira.
 Marçay, comuna francesa situada en Vienne.